Japonska Formula 3000 sezona 1990 je bila četrto prvenstvo Japonske Formule 3000, ki je potekalo med 4. marcem in 18. novembrom 1990.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R14=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NC=ni uvrščen NQ=ni se kvalificiral DIS=diskvalificiran

1990 v športu
1990